Il singolare del torneo di tennis Beijing Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Yong-Il Yoon che ha battuto in finale Jia-Ping Xia 6-4, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Shūzō Matsuoka (primo turno)
 Mark Knowles (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Mark Petchey (primo turno)

 Jacco Eltingh (primo turno)
 Peter Tramacchi (primo turno)
 Nir Welgreen (secondo turno)
 Maks Mirny (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 1996